Ruggi d'Aragona – famiglia salernitana
Ferdinando Ruggi d'Aragona (1760-1799) – esponente dell'omonima famiglia, ufficiale, martire della Repubblica Napoletana con suo fratello Antonio
Agostino Ruggi d'Aragona (1900-1986) – religioso italiano, esponente del movimento scout e disegnatore con lo pseudonimo ARDA
Palazzo Ruggi d'Aragona – architettura di Salerno
Ospedali Riuniti San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona – azienda ospedaliera dell'Università di Salerno

Pagine correlate
 Ruggi